Бедо́йя () — испанская фамилия.

Известные носители:

 Бедойя, Алехандро (род. 1987) — американский футболист
 Бедойя, Херардо (род. 1975) — колумбийский футболист